Tacotalpa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tacotalpa (kommun), Tabasco, 
 Tacotalpa, Tabasco, ort, 
 Tacotalpa, Puebla, ort, Hueytamalco,